Pułki artylerii noszące numer 34:

Wojska Polskiego:
 34 Pułk Artylerii Lekkiej (1944-1951 → 34 pah)
 34 Pułk Artylerii Haubic (1951-1957 i 1958-1963 → 34 pa)
 34 Pułk Artylerii (1963-1967 → 4 pa)

Cesarskiej i Królewskiej Armii:
 34 Pułk Artylerii Polowej (do 1918)

Wehrmachtu:
 34 Pułk Artylerii 34 DP